Stöhr-Haus steht für:
 Hermann-Stöhr-Haus, Berlin
 Stöhr-Haus (St. Pölten)

Siehe auch:
 Stöhrhaus
 Das Haus an der Stör
 Zum Stör